21-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2014 год состоялась 25 января 2015 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Номинанты были объявлены 10 декабря 2014 года. Почётного приза за жизненные достижения была удостоена американская актриса Дебби Рейнольдс.

Лауреаты и номинанты

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

Телевидение

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

См. также 
 Оскар 2015 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2015 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2015 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Золотая малина 2015 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Официальный сайт премии Гильдии киноактёров США 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
2015 год в Калифорнии
События 25 января
Январь 2015 года
Кинопремии 2015 года
Телевизионные премии 2015 года